Clervaux steht für
 Clerf, Gemeinde in Luxemburg
 Schloss Clervaux in Clerf
 Lannoy de Clervaux, Adelsgeschlecht
Siehe auch:
 Museum der Ardennenschlacht Clervaux
 Clairvaux